Melody steht für:

 Melody (Vorname), weiblicher Vorname
 Melody (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Melody (Magazin), japanisches Manga-Magazin
 ein ehemaliges Kreuzfahrtschiff von MSC Kreuzfahrten, siehe Atlantic (Schiff, 1982)
 Melody (1971), britischer Spielfilm von Waris Hussein 

Personen:
 Melody (belgische Sängerin) (* 1977), belgische Popsängerin
 melody. (* 1982), japanische Sängerin und Moderatorin
 Melody (spanische Sängerin) (* 1990), spanische Popsängerin
 Melody (brasilianische Sängerin) (* 2007), brasilianische Sängerin
 Tony Melody (1922–2008), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Mellody
 Melodie